«Пять юных сыщиков и верный пёс» (в некоторых переводах известны как «Пятеро Тайноискателей и собака» или просто «Пятеро тайноискателей», ) — серия 15 книг английской писательницы Энид Блайтон. Книги из этой серии публиковались с 1941 по 1960 год. Пятеро детей проводят каникулы в маленьком городке под названием Питерсвуд. Каждый раз, когда они приезжают, в Питерсвуде случается преступление, которое юные сыщики расследуют, непременно опережая в этом городского констебля мистера Гуна.

Персонажи 
Фредерик Алджернон Троттевилл (Фатти)
— начиная с третьей книги, глава детективного клуба «Пять юных сыщиков и верный пес». Своё прозвище получил по инициалам (F. A. T.) и за внушительную комплекцию (англ. fat — самодовольный франт). Обладает незаурядными умственными способностями. Читает много детективов и криминалистической литературы, черпает оттуда полезные навыки и успешно применяет на практике. Мастер перевоплощений, умеет гримироваться и копировать голоса. Родители, недавно переехавшие с ним в Питерсвуд, и остальные родственники дают ему много карманных денег, так что он постоянно покупает книги, грим и вещи для изменения внешности (парики, накладные бороды, подушечки для щек), а также, с удовольствием водит всю компанию в кафе за свой счёт. Любитель шуток и розыгрышей, из-за чего частенько нарывается на неприятности вместе со своими друзьями. Также большой любитель похвастаться своими достижениями и обладатель незаурядных талантов (стихосложение, чревовещание, актёрская игра). На момент первого расследования ему 12 лет.

Лоренс Дейкин (Ларри)
— самый старший из ребят (на год старше Фатти), за что в самом начале был выбран главой детективного клуба. Но после двух расследований уступил это место Фатти, признав, что тот делает для клуба гораздо больше.

Маргарет Дейкин (Дейзи, англ. daisy — маргаритка)
— младшая сестра Ларри, одного возраста с Фатти и Пипом. Автор идеи создания детективного клуба.

Филипп Хилтон (Пип)
— одного возраста с Фатти и Дэйзи. У него есть сестрёнка Бетси, младше его почти на 4 года, которую он любит поддразнить и поиздеваться. Периодически делает глупости, хотя и полезного для клуба делает немало наряду с остальными. У него очень строгие родители, которым не нравится, что их сын участвует в расследованиях.

Элизабет Хилтон (Бетси,Бет.)
— самая младшая из всей компании, но довольно смышлёная. Периодически её посещают внезапные гениальные догадки, когда, казалось бы, расследование зашло в тупик. Искренне восхищается талантами Фатти. В начале её не хотели принимать в клуб из-за её малого возраста, что её очень обидело.

Бастер
— пёс Фатти, породы скотч-терьер. Не раз помогал в расследованиях как собака-ищейка. Любит охотиться на кроликов, а также облаять и слегка покусать местного полицейского мистера Гуна.Особенно за штанину.

Теофилиус Гун
— единственный полицейский в Питерсвуде. Не любит юных сыщиков за то, что они опережают его в расследованиях и, как он считает, суют свой нос в дела государственной важности; неоднократно посещал их родителей с жалобами и воспитательными напутствиями. Часто становится жертвой шуток юных сыщиков, давших ему прозвище "А ну-ка разойдись"(в разных переводах отл.) то, что он часто говорил им эти  слова при встрече.

Мистер Дженкс (инспектор)
— работает в полицейском управлении графства, в котором находится Питерсвуд, непосредственный начальник мистера Гуна. Сначала был инспектором, потом его повысили до старшего инспектора, а затем до суперинтендента. Он, в отличие от своего подчинённого, одобряет деятельность юных сыщиков и всячески их поддерживает. Юные сыщики звонят ему каждый раз, когда доводят расследование до конца.

Эрнст Гун (Эрн)
— племянник мистера Гуна. Познакомился с Фатти и компанией, когда гостил у дяди в Питерсвуде. Со своим дядей в напряжённых отношениях, главным образом, из-за дружбы с юными сыщиками. В одной из книг дело даже дошло до побега Эрна из дома дяди. Пытается писать стихи, хотя получается у него не очень; отличается трудолюбием. У него есть два младших брата (фигурируют эпизодически).В последних книгах у Эрна появляется пёс Бинго.

Сидней Гун (Сид)
— ещё один племянник мистера Гуна, младший брат Эрна. Вечно жуёт тянучки и говорит "Э-А". Ребятам он не очень нравится. Ёще ест ириски.

Перси Гун (Пирс (Перс)
— ещё племянник Гуна, тоже младший брат Эрна. В раскрытии тайн помогает не очень.

Мистер Пиппин
— заменял мистера Гуна во время его отдыха. Мистер Гун наговорил ему про пяти юных сыщиков всякие гадости, но для Пиппина это не было преградой для дружбы с ними.

Критика 
Об этой серии книг Энид Блайтон Корней Чуковский писал (статья «Триллеры и чиллеры»):

…всех превзошла Энид Блайтон. В роли опытной сыщицы она вывела необыкновенно смышлёную восьмилетнюю девочку, которая своим интеллектом перещеголяла знаменитых сыщиков и регулярно оставляет в дураках профессионального полицейского Гуна. Книжка эта появилась в английском издательстве «Dragon» («Дракон»), которое печатает сыщицкие истории для малых детей от 6 до 8 лет («Синий Дракон») и от 8 до 12 лет («Красный дракон»).

Книги 
В России книги Энид Блайтон выпускались издательством «Совершенно секретно» в серии «Детский детектив»,  также издательством «Эксмо» в серии «Чёрный котенок». На Украине книги выпускались издательством "Два слона" (Одесса)

Список книг серии «Пять юных сыщиков и верный пёс» (в скобках указаны альтернативные названия других изданий):

 The Mystery of the Burnt Cottage (1943) — Тайна сгоревшего коттеджа 
 The Mystery of the Disappearing Cat (1944) — Тайна пропавшей кошки
 The Mystery of the Secret Room (1945) — Тайна секретной комнаты
 The Mystery of the Spiteful Letters (1946) — Тайна анонимных писем (Тайна подброшенных писем)
 The Mystery of the Missing Necklace (1947) — Тайна жемчужного ожерелья
 The Mystery of the Hidden House (1948) — Тайна зловещего дома (Тайна лесного дома)
 The Mystery of the Pantomime Cat (1949) — Тайна ограбления в театре (Тайна кота который выступал в Пантомиме)
 The Mystery of the Invisible Thief (1950) — Тайна вора-невидимки
 The Mystery of the Vanished Prince (1951) — Тайна исчезнувшего принца
 The Mystery of the Strange Bundle (1952) — Тайна красной перчатки (Тайна странного свёртка)
 The Mystery of Holly Lane (1953) — Тайна полуночного фургона (Тайна коттеджа «Омела»)
 The Mystery of Tally-Ho Cottage (1954) — Тайна украденной картины (Тайна коттеджа «Талли-Хо»)
 The Mystery of the Missing Man (1956) — Тайна человека со шрамом
 The Mystery of the Strange Messages (1957) — Тайна похищенных бриллиантов (Тайна загадочных посланий)
 The Mystery of Banshee Towers (1961) — Тайна подземного хода (Тайна старинной башни, Тайна башни Банши-Тауерз)

Примечания

Ссылки 
 The Mystery Series
 The Five Find-Outers Mystery Series
 Серия: Пять юных сыщиков и верный пёс на сайте «Книжная полка букиниста».

Детективные книжные серии
Детский детектив
Вымышленные сыщики-любители
Вымышленные дети